Josef Nagler ist der Name folgender Personen:

* Josef Nagler (Erfinder) (1901–1990), österreichischer Erfinder und Technikhistoriker 
 Josef Nagler (Politiker) (1922–1997), österreichischer Politiker (FPÖ)